Honkinen kan syfta på följande platser:

Finland 

2. Hevossaari (ö i Kajanaland), 
3. Honkinen (ö i Kehys-Kainuu, lat 64,15, long 29,30), Kajanaland, 
4. Honkinen (ö i Kehys-Kainuu, lat 64,09, long 29,70), Kajanaland, 
5. Honkinen (ö i Kajana, lat 64,06, long 28,17), Kajanaland, 
6. Honkinen (ö i Kajana, lat 64,51, long 26,92), Kajanaland, 
7. Honkinen (ö i Kehys-Kainuu, lat 63,90, long 30,20), Kajanaland, 
8. Honkinen (ö i Kehys-Kainuu, lat 64,54, long 29,16), Kajanaland, 

Robotskapade Finlandförgreningar